Жюйи () — названия коммун во Франции:

 Жюйи (Кот-д’Ор)
 Жюйи (Сена и Марна)